Rezultati Prvenstva Anglije 1946 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Pauline Betz je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Pauline Betz (Prvakinja)
  Margaret Osborne (Polfinale)
  Louise Brough (Finale)
  Kay Menzies (Četrtfinale)
  Dorothy Bundy (Polfinale)
  Jean Bostock (Četrtfinale)
  Doris Hart (Četrtfinale)
  Simone Laffargue (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1946